Fernsehturm significa in tedesco « torre televisiva ». Questi edifici si trovano in molte grandi città tedesche fra cui:
il Fernsehturm di Berlino
il Fernsehturm di Dresda
il Fernsehturm di Düsseldorf
il Fernsehturm di Francoforte
il Fernsehturm di Monaco di Baviera
il Fernsehturm di Stoccarda